Im Osten Frankreichs gibt es mehrere Weinbauregionen:
 Weinregion Lothringen
 Elsass (Weinbaugebiet)
 Burgund (Weinbaugebiet)